

Localidades

Porto Seguro
Porto Seguro (Caratinga)

Puerto Seguro

Outros

Companhias
Porto Seguro, companhia brasileira de seguros

Educação 
Colégio Visconde de Porto Seguro, mais conhecido apenas como Porto Seguro

Genética
Porto seguro, região do genoma que é considerada como sendo transcritivamente ativa

Desambiguação